INR steht als Abkürzung für:
 Bureau of Intelligence and Research (dt.: Amt für Geheimdienstinformation und Forschung), der Nachrichtendienst des Außenministeriums der Vereinigten Staaten
 Indische Rupie (Hindi: रुपया, rupayā), Währungseinheit in Indien
 Institut für Neutronenphysik und Reaktortechnik am Kernforschungszentrum Karlsruhe
 Institut National de Radiodiffusion bis 1960, siehe RTBF  
 Institute for Nuclear Research der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau, 1970 gegründet
 Institute of National Remembrance (dt.: Institut für Nationales Gedenken), siehe Instytut Pamięci Narodowej, Warschau 
 International Normalized Ratio, Einheit zur Messung der Blutgerinnung nach weltweitem Standard und Nachfolger des Quick-Werts

Abkürzung